Zsolt Lőw est un footballeur international hongrois né le  à Budapest (Hongrie). Il évoluait au poste d'arrière gauche. Il officie ensuite comme entraineur adjoint.

Biographie

Carrière de joueur

Carrière d'entraineur

Red Bull Salzbourg (2012-2015)

RB Leipzig (2015-2018)

Paris Saint-Germain (2018-2020) 
Le , il rejoint le Paris Saint-Germain en tant qu'adjoint de Thomas Tuchel.

Chelsea FC (2021-2022) 
Le , il rejoint  Chelsea FC en tant qu'adjoint de Thomas Tuchel.

Le 7 septembre 2022, à la suite du licenciement de Thomas Tuchel, il assure très brièvement l'intérim de Chelsea en tant qu'entraîneur avant l'arrivée de Graham Potter.

Statistiques

Palmarès 
  Újpest FC
 Vainqueur de la Coupe de Hongrie : 2002
 Vainqueur de la Supercoupe de Hongrie : 2002

Références

Liens externes 
 

Footballeur international hongrois
Joueur de l'Újpest FC
Joueur du FC Energie Cottbus
Joueur du Hansa Rostock
Joueur du TSG 1899 Hoffenheim
Joueur du 1. FSV Mayence 05
Entraîneur hongrois de football
Entraîneur du Chelsea FC
Naissance en avril 1979